Snakehead (englisch für „Schlangenkopf“) ist
 die englische Bezeichnung der Schlangenkopffische
 speziell die Bezeichnung der in den Vereinigten Staaten als Neozoon vorkommenden Nördlichen oder Argus-Schlangenkopffisches (Channa argus)
 der Name eines Horrorfilms, siehe Snakehead Terror
 der Name einer Folge der Jugend-Roman-Reihe Alex Rider